Korkeakari kan syfta på följande platser:

Finland 

1. Korkiakari (ö i Lappland, Kemi-Torneå, lat 65,60, long 24,98),  (1,1 km²)
2. Korkeakari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,66, long 21,40),  (1 ha)
3. Korkeakari (ö i Satakunta, Björneborg, lat 61,73, long 21,58),  (1 ha)

Robotskapade Finlandförgreningar